Села:
 Кашперівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Кашперівка — Житомирська область, Звягельський район
 Кашперівка — Житомирська область, Житомирський район
 Кашперівка — Київська область, Тетіївський район

Місцевість
 Кашперівка — місцевість Житомира.